Ри́чард Уо́ллингфордский (, 1292—1336) — английский ,  и часовых дел мастер. Служил аббатом в Сент-Олбанском соборе.

Биография и научные заслуги 
Родился в семье кузнеца в Уоллингфорде, Беркшир (ныне Оксфордшир). Рано осиротев, был взят на воспитание местным монастырём. Вскоре мальчик показал незаурядные способности и был направлен в Оксфордский университет. Получив богословское образование, Ричард принял монашеский сан, а с 1326 года стал аббатом.

Ричард Уоллингфордский известен в первую очередь двумя своими достижениями. Он опубликовал первое европейское сочинение, целиком посвященное тригонометрии: «Четыре трактата о прямых и обращенных хордах». Тем самым он положил начало развитию европейской тригонометрии.

Вторым достижением стали сконструированные им астрономические часы, над которыми он работал более 20 лет. Устройство и возможности этих часов он описал в трактате «Tractatus Horologii Astronomici» (1327). Они демонстрировали движение Солнца, Луны, звёзд и планет, предсказывали время приливов и отливов. Часы были разрушены, как полагают историки, в начале XVI века, когда король Генрих VIII разогнал и запретил монастыри по всей Англии. В XX веке были предприняты несколько попыток реконструировать эти часы по сохранившимся описаниям.

Ричард соорудил также оригинальный экваториум для облегчения астрономических вычислений и предсказания затмений. Занимался также небесной механикой, астрологией и богословием. В качестве астролога предсказывал погоду и будущие события. Ему приписывают предсказание смерти аббата Хью, а также собственной кончины.

См. также 
 История тригонометрии

Примечания

Литература 
 North, J. (2004) God’s Clockmaker: Richard of Wallingford and the Invention of Time. Oxbow Books. ISBN 1-85285-451-0. 
 North, J. (1976) Richard of Wallingford — Volume I Texts and Translations, Volume II — The Life of Richard of Wallingford — Introductions and Commentaries to Text, Volume III — Illustrations, Tables, Appendices, Glossaries, Bibliography and Indexes; An edition of his writings, with introductions, English translation and commentary, Oxford Univ Press. ISBN 0-19-858139-4. 
 Watson, E. (1979) The St Albans Clock of Richard of Wallingford. Antiquarian Horology, Number 4, Volume 11, Summer 1979, p. 372—384.

Ссылки 
 . 
 . 
 . 
 The Wallingford Clock at St Albans Cathedral. 
 The Astronomical Clock of Richard of Wallingford. 
 Видеопоказ достопримечательностей Уоллингфорда. 

Учёные Средневековья
Астрологи Великобритании